Че́кко () — уменьшительное от , итальянские имя, затем фамилия. Известные носители:

 Чекко II (ум. 1374) — правитель из рода Орделаффи, сеньор Форли в 1331—1359 годах.
 Чекко д’Асколи (1257—1327) — итальянский астроном, астролог, математик, философ и поэт.
 Чекко Анджольери (ок. 1260 — ок. 1312) — итальянский поэт круга Данте. 
  (1601—1661) — итальянский художник флорентийской барочной школы.
  — итальянский художник начала XVII века круга Караваджо, ассоциируется также с его натурщиком.
 Чекко ди Пьетро (ум. 1402) — итальянский художник XIV века из Пизы.
  — итальянский художник XV века из Перуджи.

См. также 
  (латинское написание имени)